Le Major est un personnage du manga Hellsing. Il est le chef de l'organisation Millenium et fait souvent figure de marionnettiste qui tire les ficelles dans l'ombre.

Profil 
Le Major est un homme de petite taille, bedonnant et myope. Malgré tout, il est le commandant du  "Dernier bataillon", un Kampfgruppe (groupe de combat) de 1000 soldats, vétérans de la Seconde Guerre Mondiale transformés en vampires. En effet, le Major est un leader charismatique ainsi qu'un excellent orateur. Intelligent et calculateur, il s'agit du principale antagoniste du manga. Il est également relativement cruel, qu'il s'agisse de ses ennemis ou de ses propres alliés qui ne connaissent pas les véritables objectifs de leurs missions ou ils seront sacrifiés (comme le lieutenant Rip Van Winkle qui sera massacrée par Alucard, sous l’œil attentif du Major).

Objectif 
L'objectif de Millénium n'est pas révélé immédiatement dans l’œuvre originale. Différents événements se produisent sans que le groupe ne soit directement impliqué et sans que leur objectif ne soit réellement dévoilé. Cependant,une fois dévoilé, celui-ci est extrêmement simple : la guerre. En effet, ces anciens soldats allemands souhaitent tout simplement faire la guerre, se battre pour l'éternité et mourir au combat. Dans le manga, le Major est également représenté comme un homme aimant chaque détail de la guerre et les sensations qu'elle procure. Cependant, pour faire la guerre, il faut un ennemi, et cet ennemi sera l'Angleterre et plus précisément l'organisation Hellsing dont Alucard fait partie. En effet, derrière ce désir de faire la guerre, il existe également une sorte de jalousie et de rancune du Major envers Alucard : ces 2 personnages ont vécu la même expérience mais ont réagi très différemment. Alucard, du temps où il était Vlad Tepes, souverain du royaume de Valachie, s'est battu contre l'empire Ottoman. Vaincu et sur le point d'être décapité, il renonce à son humanité, admettant qu'il était trop faible pour vivre en tant qu'être humain, et devient un vampire en buvant le sang présent sur l’échafaud afin de survivre. Quant au Major, on peut le voir dans un flashback lorsque l'armée rouge attaque Berlin. Battu à mort et fusillé à bout portant par un officier russe, son choix est complètement opposé à celui d'Alucard : malgré les traînées de sang qui convergent vers lui, il ne cède pas à la tentation de boire une seule goutte de sang et de devenir un vampire. Il souhaite rester maître de son propre corps, car comme il est dit dans le manga, boire le sang d'autrui, c'est s'approprier la vie d'autrui et ne plus être totalement maître de son corps. C'est pourquoi le Major a développé une forme de jalousie envers Alucard, qui peut se battre éternellement.

Bien qu'en apparence l'ennemie de Millenium soit l'Angleterre, son véritable objectif est de détruire Alucard que le Major juge à la mesure de sa guerre.

Passé 
Ancien lieutenant SS, Adolf Hitler l'a nommé responsable d'un projet top-secret (l'Ordre spécial 666) dont le but principal était de parfaire le processus de création de vampires artificiels. Le succès de ce projet aurait conduit les nazis à utiliser des vampires sur le front afin de tourner l'issue de la guerre en leur faveur. Néanmoins ce projet fut finalement avorté après que la base de Millenium fut attaqué par Walter C Dorneaz et Alucard en 1944. La défaite subie par Millenium n'était en fait que partielle puisque le Major et ses subordonnés se sont échappés en Amérique du Sud, notamment grâce à l'appui du Vatican, lieu où ils ont pu continuer leurs recherches. 

Pendant près d'un demi-siècle, l'organisation Millenium s'est préparé à livrer sa guerre et accomplir son objectif. Pour rallier à sa cause les anciens soldats allemands, la promesse d'une guerre totale et éternelle a permis au Major de créer le « Dernier bataillon ». On peut également noter que ses 2 principaux atouts sont le docteur qui a développé le processus de vampire artificiel et le capitaine, un Werewolf, l'élément le plus fort de Millenium.

Articles connexes 
 Personnages de Hellsing
 Mysticisme nazi
 Werwolf

Personnage de Hellsing
Nazi de fiction
Personnage de fiction allemand
Tueur de masse de fiction